Гундельсхайм (Верхняя Франкония) — коммуна в Германии.
 Гундельсхайм (Вюртемберг) — город в Германии.